Die Handball-Bundesliga 2010/11 (vollständiger Name nach dem Hauptsponsor Toyota Handball-Bundesliga 2010/11) war die 33. der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 45. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Bundesliga. Die Saison begann am 25. August 2010 und endete mit dem letzten Spieltag am 4. Juni 2011.

18 Mannschaften spielten um die deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Deutscher Meister 2011. Aufsteiger zur neuen Saison waren die HSG Ahlen-Hamm und die TSG Friesenheim. Außerdem fand die Ausspielung des DHB-Pokals zum 37. Mal statt.

Deutscher Meister wurde zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Mannschaft des HSV Hamburg.

Aus der Bundesliga in die 2. Bundesliga absteigen mussten die HSG Ahlen-Hamm, die TSG Friesenheim und der insolvente DHC Rheinland.

In 306 Spielen fielen mit insgesamt 17.325 Toren (ø 56,6 pro Spiel) im Durchschnitt etwa genau so viele Tore wie in der Saison 2009/10. Dabei gab es 162 Heimsiege, 27 Unentschieden und 116 Auswärtssiege. Den höchsten Heimsieg verzeichnete der THW Kiel am 5. Spieltag mit 40:18 gegen HBW Balingen-Weilstetten. Den höchsten Auswärtssieg erspielte am 9. Spieltag ebenfalls die Mannschaft des THW Kiel mit 23:36 bei der HSG Ahlen-Hamm. Das torreichste Spiel fand am 34. Spieltag zwischen der HSG Ahlen-Hamm und der SG Flensburg-Handewitt statt und endete 40:34. Das waren 17 Tore mehr als der Gesamtdurchschnitt. Drei Vereine standen im Verlauf der Saison an der Tabellenspitze: die Füchse Berlin (4×), der THW Kiel (7×) und der HSV Hamburg (23×). Torschützenkönig wurde mit 248/132 erzielten Toren Anders Eggert von der SG Flensburg-Handewitt.

Den zum 37. Mal ausgespielten DHB-Pokal sicherte sich die Mannschaft des HSV Hamburg.

Acht deutsche Teams traten außerdem in europäischen Wettbewerben an. Der VfL Gummersbach sicherte sich den EHF-Europapokal der Pokalsieger 2010/11 und Frisch Auf Göppingen gewann den EHF-Pokal 2010/11. Der THW Kiel gewann außerdem den IHF Super Globe 2011.

Statistiken

Abschlusstabelle 

*Der Dormagener HC stand nach einem Insolvenzverfahren als Zwangsabsteiger fest, womit die Relegation ausgesetzt wurde.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar.Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

* Das Spiel HSG Wetzlar – MT Melsungen wurde nach dem Herzinfarkt und späteren Tod eines Zuschauers beim Stand von 11:10 abgebrochen. Die Handball-Bundesliga entschied, das Spiel nicht neu anzusetzen und wertete es 0:0.

Relegation 
Da der Dormagener HC nach einem Insolvenzverfahren als Zwangsabsteiger feststand, wurde die Relegation ausgesetzt.

Torschützenliste

Bester 7 m Werfer

Strafenliste

Paradenliste 

Der beste 7-m-Killer war der Bosnier Enid Tahirovic von Frisch Auf Göppingen. Er hielt in 34 Spielen insgesamt 32 Strafwürfe. Zweitbester wurde der Ungar Nenad Puljezevic von der TSV Hannover-Burgdorf. Er konnte 31 gehaltene 7-Meter für sich verbuchen.

Meistermannschaft

Spielstätten 
In der Tabelle stehen alle Vereine mitsamt ihren Heimspielstätten und den Kapazitäten. Manche Vereine haben aus wirtschaftlichen Gründen, für weniger interessante Spiele, kleinere Heimspielstätten.

Weitere Informationen

Spielerwechsel 
 4. Januar 2011: Felix Lobedank wechselt zur kommenden Saison von der HBW Balingen-Weilstetten zu Frisch Auf Göppingen und unterschrieb dort einen Dreijahres-Vertrag.
 10. Januar 2011: Die HSG Wetzlar verpflichtet den 23-jährigen Tobias Hahn für Rechtsaußen. Er kam ablösefrei von der HSG FrankfurtRheinMain.
 13. Januar 2011: Der DHC Rheinland verpflichtet den niederländischen Nationalspieler Bartosz Konitz bis zum Ende der Saison.
 18. Januar 2011: Der Isländische Nationalspieler Alexander Petersson wechselt zur Saison 12/13 von den Füchsen Berlin zu den Rhein-Neckar Löwen.
 27. Januar 2011: Daniel Wessig wechselt zur Rückrunde von der HSC 2000 Coburg zur HBW Balingen-Weilstetten und erhält dort einen Vertrag bis Juni 2013.
 1. Februar 2011: Der Däne Niklas Landin Jacobsen wechselt ab Juni 2012 für drei Jahre zu den Rhein-Neckar Löwen.
 3. Februar 2011: Martin Ziemer wechselt mit sofortiger Wirkung von der HSG Ahlen-Hamm zur HBW Balingen-Weilstetten.
 15. Februar 2011: Frisch Auf Göppingen verpflichtet den slowenischen Rückraumspieler Miladin Kozlina, nach dem Verletzungsbedingten Ausfall von Pavel Horák.
 21. Februar 2011: Der TBV Lemgo trennt sich ab der nächsten Saison von Martin Galia und verpflichtet von GWD Minden Nils Dresrüsse.
 9. März 2011: Die MT Melsungen verpflichtet, zur nächsten Saison, Christian Hildebrand und lässt den Vertrag mit Milan Torbica auslaufen.
 13. März 2011: Christian Zeitz verlängerte seinen Vertrag beim THW Kiel bis zum 30. Juni 2014.
 14. März 2011: Mario Vuglac wechselt zur Saison 11/12 vom kroatischen Erstligisten RK Bjelovar zur HBW Balingen-Weilstetten.
 25. März 2011: Der THW Kiel verpflichtet den 26-jährigen René Toft Hansen für die Saison 12/13. Er erhält einen Dreijahres-Vertrag.
 25. März 2011: Per Sandström wechselt zur nächsten Saison zur MT Melsungen und unterschrieb dort einen Zweijahres-Vertrag.
 4. April 2011: Ole Rahmel wechselt zur Saison 11/12 zum Zweitligisten TUSEM Essen.
 10. April 2011: Bertrand und Guillaume Gille verlängern ihre Verträge um 2 Jahre bis zum Sommer 2013.
 11. April 2011: Der Göppinger Fabian Gutbrod wechselt zur kommenden Saison zur HBW Balingen-Weilstetten und unterzeichnete einen Zweijahres-Vertrag.
 14. April 2011: Frisch Auf Göppingen verpflichtet für die kommende Saison Momir Rnić vom slowenischen Team RK Celje.
 27. April 2011: Der SC Magdeburg holt, mit der Verpflichtung von Aleš Pajovič, den nächsten Slowenen in die Bundesliga. Er erhält einen Zweijahres-Vertrag ab der kommenden Saison.
 1. Mai 2011: HBW Balingen-Weilstetten verpflichtet Alexandros Alvanos, von der TuS N.-Lübbecke, für ein Jahr ab der nächsten Saison.
 2. Mai 2011: Der THW Kiel gibt bekannt, dass Jérôme Fernandez, mit sofortiger Wirkung nach Toulouse HB wechselt.
 3. Mai 2011: Die Füchse Berlin verpflichten Jonathan Stenbäcken von IK Sävehof. Er erhält einen Dreijahres-Vertrag ab der kommenden Saison.
 9. Mai 2011: Der SC Magdeburg und Zsolt Balogh lösen Vertrag zum Saisonende auf.
 31. Mai 2011: Gábor Ancsin wechselt zum SC Pick Szeged und unterschrieb dort für zwei Jahre.
 3. Juni 2011: Der SC Magdeburg verlängert vorzeitig mit Kjell Landsberg und Jure Natek.
 7. Juni 2011: Der HSV Hamburg verpflichtet Dan Beutler, von der SG Flensburg-Handewitt, für drei Jahre.

Ehrungen 
 13. Januar 2011: Der Tscheche Filip Jícha, vom THW Kiel, wurde zum Welthandballer 2010 gekürt.
 6. Juni 2011: Uwe Gensheimer wird zum Spieler der Saison gewählt.

Europäische und Internationale Wettbewerbe 
 9. April 2011: Die EHF gab bekannt, dass ab der Saison 2012/13 der EHF-Pokal und der Europapokal der Pokalsieger zu einem Wettbewerb zusammengefasst werden.

Trainerwechsel 
 11. Februar 2011: Per Carlén wurde als neuer Trainer beim HSV Hamburg für die Saison 11/12, nach Martin Schwalb, vorgestellt.
 22. März 2011: Dirk Beuchler wird ab der nächsten Saison Trainer vom TBV Lemgo und somit Nachfolger von Volker Mudrow.

Verletzungen 
 10. Februar 2011: Oscar Carlén verletzte sich schwer am Kreuzband, wodurch er bis zum Saisonende ausfiel und somit kein Spiel mehr für die Flensburger bestreiten würde.

Sonstiges 
 21. Februar 2011: Guillaume Gille bestritt sein 250. Ligaspiel in der Toyota Handball-Bundesliga.
 12. April 2011: Der DHC Rheinland erhält keine Lizenz für die 2. Liga und wird somit in der Saison 2011/12 in der 3. Liga antreten.
 19. Mai 2011: Der VfL Gummersbach bekommt vorerst keine Lizenz für die 1. Handball-Bundesliga 2011/12.
 21. Mai 2011: Zwei Aufsteiger für die kommende Saison stehen fest. Eintracht Hildesheim und der Bergische HC steigen in die Bundesliga auf.
 29. Mai 2011: HSG Ahlen-Hamm und TSG Friesenheim stehen als Absteiger fest.
 30. Mai 2011: Der VfL Gummersbach erhält doch die Lizenz für die 1. Handball-Bundesliga.
 5. Juni 2011: TV Hüttenberg kehrt in die 1. Handball-Bundesliga zurück.

DHB-Pokal 
Den DHB-Pokal 2010/11 gewann die Mannschaft des THW Kiel. Sie besiegte im Finale am 8. Mai 2011 in der O2 World in Hamburg vor 13.000 Zuschauern die Mannschaft der SG Flensburg-Handewitt mit 30:24 (16:13).

All-Star-Game

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga
 Internetfernsehen der Handball-Bundesliga
 Statistiken der Handball-Bundesliga zur Saison 2010/11
 Spielerstatistiken zur 1. Bundesliga
 Bundesliga Männer 2010/11

Einzelnachweise 

2010
Handballsaison 2010/11